Финал Кубка СССР по футболу 1958 состоялся 2 ноября 1958 года. Московский «Спартак» переиграл московское «Торпедо» со счётом 1:0 (с учётом дополнительного времени) и стал обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московский «Спартак» и московское «Торпедо» в третий раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. В финале Кубка СССР в 1947 году «Спартак» оказался сильнее (2:0), благодаря голам Николая Дементьева и Олега Тимакова. В 1952 году победили торпедовцы со счётом 1:0 (забил Валентин Петров).

В первом тайме игровое преимущество футболистов «Торпедо» было подавляющим, полузащитники и нападающие «Спартака» были вынуждены отрабатывать в защите. А перед самым перерывом в одной из редких своих контратак красно-белые грубо ошиблись, в результате чего Валентин Иванов убежал на рандеву с голкипером «Спартака» Валентином Ивакиным. Когда казалось, что Иванов переиграл вратаря и отправляет мяч в пустые ворота, Ивакин сумел в каком-то судорожном движении зацепиться ногой за снаряд и спасти свою команду от неминуемого гола.

Во втором тайме инициативой владели уже игроки «Спартака». Самый опасный момент возник на 83-й минуте, когда после удара Никиты Симоняна мяч из ворот выбивал защитник «Торпедо» Александр Медакин.

На дополнительное время у футболистов «Спартака» осталось больше физических и моральных сил, чем у их соперников. На 8-й минуте Анатолий Исаев прорвался в центральную зону, к нему кинулись двое защитников «Торпедо». Исаев успел сделать передачу оставшемуся без опеки Симоняну, и тот не промахнулся. Московский «Спартак» в шестой раз стал обладателем Кубка СССР по футболу.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1958
СССР
Матчи ФК «Спартак» Москва
Матчи ФК «Торпедо» Москва
События 2 ноября
Ноябрь 1958 года
1958 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве